VM i håndbold 2017 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 2017 (mænd)
 VM i håndbold 2017 (kvinder)